Per Pitot si può intendere:

 Henri Pitot (1695-1771), ingegnere idraulico francese, inventore del tubo di Pitot
 James Pitot (1784-1831), secondo sindaco di New Orleans
 tubo di Pitot, dispositivo usato per misurare la velocità dei fluidi